Rabia ou Rábia, por vezes encontrados nas formas Rabiah e Rabiá, é a transliteração de dois nomes árabes escritos de maneira diferente no texto árabe, no entanto, eles podem ser escritos de maneira semelhante na escrita latina: 

 Um nome masculino árabe ( ) que significa "primavera" 
 Um nome feminino em árabe ( ) significa "Primavera" ou "Quarta Fêmea" 

Refere-se também à tribo iemenita dos rabia ou rebia (Banu Rabīʿa, rebíadas).

Pessoas

Nome feminino Rābiʿah () 

 Rabia de Baçorá (c. 710-801), santa sufi muçulmana do  
 Rabia Balkhi, figura semi-lendária da literatura persa 
 Emetullah Rabia Gülnuş Sultana (1642-1715), esposa do sultão otomano Maomé IV 
 Rabia Sultana (falecida em 1712), esposa do sultão otomano Amade II 
 Cheikha Rabia, cantora argelina 
 Rabia Ashiq (nascida em 1992), atleta paquistanesa 
 Rabia Butt, modelo e atriz paquistanesa 
 Rabia Civan (nascida em 1999), jogadora de futebol turca 
 Rabia Kazan (nascida em 1976), jornalista turca 
 Rabia Qari, advogada paquistanesa

Nome masculino Rabīʿah () 

Rabia ibne Cabe, um companheiro do Profeta Maomé
Aiaxe ibne Abi Rabia (falecido em 636), companheiro do Profeta Maomé
Utba ibne Rabia (falecido em 624), líder tribal árabe pré-islâmico
Rabia ibne Modar, rei judeu do Reino Himiarita do 
Abderramão ibne Rabia, general do Califado Ortodoxo do 
Salmã ibne Rabia (falecido em 650), governador militar da Armênia
Robert Rabiah (nascido em 1986), ator e escritor australiano
Tawfiq Al Rabiah, ministro saudita
Hamad Abu Rabia (1929–1981), político árabe-israelense
Hassan Rabia (nascido em 1984), jogador de futebol omanense
Mohammed Rabia Al-Noobi (nascido em 1981), futebolista de Omã
Ramy Rabia (nascido em 1993), futebolista egípcio
Sarab Abu-Rabia-Queder (nascido em 1976), sociólogo, antropólogo e ativista feminista árabe-israelense
Rabia Makhloufi (nascida em 1986), corredor argelino de obstáculos

Lugares 

 Al-Rabiaa, uma vila no noroeste da Síria 
 Diar Rebia, o nome árabe medieval da província mais oriental de Jazira (Mesopotâmia Alta) 
 Oum Rabia, uma comuna na província de Khénifra, Béni Mellal-Khénifra, Marrocos 
 Rabia (Iraque), uma pequena cidade de passagem de fronteira entre Iraque e Síria 
 Rabia (Síria), uma cidade na província de Latáquia, noroeste da Síria 
 Cidade Rabia, um bairro da cidade de Xá Faiçal, Karachi, Sinde, Paquistão

Ver também